EFF har flere betydninger:
 Electronic Frontier Foundation
 Elf Fantasy Fair – en fantasy begivenhed i Nederlandene
 Economic Freedom Fund – en politisk organisation i USA
 Evergreen Freedom Foundation – en tænketank i USA